Jungfrutornet kan syfta på:

 Jungfrutornet – ett torn i Istanbul, på en ö i Bosporen, se Leandertornet
 Jungfrutornet Visby – ett torn i Visby ringmur
 Jungfrutornet, Tallinn – ett av tornen i Tallinns stadsmur
 Jungfrutornet i Baku – ett torn i den gamla delen av Baku, Azerbajdzjan
 Jungfrutornet (roman) – en roman av Emilie Flygare-Carlén